Peter Ward (paleontoloog) (1949), paleontoloog en hoogleraar aan de universiteit van Washington, Seattle
 Peter Ward (voetballer, 1955), gepensioneerde Engelse voetballer, speelde voor Brighton & Hove Albion en Nottingham Forest
 Peter Ward (voetballer, 1964), gepensioneerde Engelse voetballer, speelde voor Huddersfield Town, Rochdale, Stockport County, Wrexham en Morecambe
 Peter Ward (zwemmer) (1963), Canadese zwemmer
 Peter J. Ward (1891-1970), Iers politicus
 Pete Ward (1937), honkbalspeler van de Canadese Major League
 Peter Langdon Ward (1943), geofysicus
 Peter Ward (rugbyspeler) (1876–?), Australisch rugbyspeler
 Panaiotis, pseudoniem voor Peter Ward, zanger en componist uit de VS
 Peter Ward (atleet) (1913–2009), Engelse atleet die voor het Verenigd Koninkrijk opkwam op de olympische spelen in 1936
 Peter Ward (filmproducent) (1968), filmproducent uit de VS